LUW ist die Abkürzung für
 die Logical Unit of Work, in der Informatik eine der vielen Bezeichnungen für eine Transaktion
 die Betriebssysteme Linux, Unix und Windows, z. B. bei DB2

luw. ist die Abkürzung für
 die Luwische Sprache

Abkürzung